Samaranch ist der Familienname folgender Personen:

 Josep Amargós i Samaranch (1849–1918), spanischer Architekt
 Juan Antonio Samaranch (1920–2010), spanischer Sportfunktionär
 Juan Antonio Samaranch junior (* 1959), spanischer Sportfunktionär